bomba – broń
 bomba kryptologiczna – urządzenie dekodujące enigmę
 Bomba – miejscowość we Włoszech
 Bomba – sztuka teatralna Macieja Kowalewskiego
 bomby niżowe
 bomba wulkaniczna – forma materiału piroklastycznego wyrzucanego w trakcie erupcji wulkanu
Osoby
 Marian Bomba
 Zbigniew Bomba
 Jozef Bomba
 Antoni Bomba